Спо́ртинг (Sporting):
 Спортинг — вид спортивно-охотничьей стрельбы по тарелочкам (см. также стендовая стрельба).
 Спортинг (, «спортивный») — распространённое название спортивных клубов.

Баскетбол 
 «Спортинг» — греческий баскетбольный клуб из Афин.

Футбол 
 «Спортинг» (Брага) — португальский футбольный клуб.
 «Спортинг» (Ковильян) — португальский футбольный клуб.
 «Спортинг» (Лиссабон) — португальский футбольный клуб.
 «Спортинг» (Хихон) — испанский футбольный клуб.
 «Спортинг Вильянуэва Промесас» — испанский футбольный клуб.
 «Спортинг Канзас-Сити» — американский футбольный клуб.
 «Спортинг Клуб де Гоа» — индийский футбольный клуб.
 «Спортинг Кристал» — перуанский футбольный клуб.
 «Спортинг Маонес» — испанский футбольный клуб.
 «Спортинг Фингал» — ирландский футбольный клуб.
 «Спортинг-Клуб» — футбольный клуб из Одессы.

 «Спортинг» (Шарлеруа) — бельгийский футбольный клуб, более известный как «Шарлеруа».

Мини-футбол 
 «Спортинг» — португальский мини-футбольный клуб.